Šventoji steht für:
 Šventoji (Palanga), Ort in Litauen
Flüsse in Litauen:
 Šventoji (Neris), der längste Nebenfluss der Neris
 Šventoji (Ostsee) (lettischer Name: Sventāja), ein kleiner Fluss an der Grenze zwischen Litauen und Lettland